Bâche peut faire référence à :
 bâche, une grande toile imperméable et opaque, généralement en matière plastique ;
 bâche, un type d’abri construit à partir d’une bâche ;
 une serpillière, en champenois ;
 un creux sur une plage où il reste de l'eau à marée basse, dit aussi baïne ;
 une cuve. La bâche alimentaire est une cuve alimentant en eau une chaudière à vapeur

 un réservoir hydraulique
Toponymie:
 Bâche

Patronyme 

 Alexandre Bache (1780-1848), colonel français de la restauration ;
 Rose-Céleste Bache, femme de lettres française

Voir aussi 
 Pont-bâche